Pozpátku může znamenat:

 Pozpátku (album) – hudební album české punk-rockové kapely Sex Deviants z roku 2008
 Pozpátku (Červený trpaslík) – epizoda britského sci-fi sitcomu Červený trpaslík
 Pozpátku (kniha) – sci-fi humoristický román britského spisovatele a scenáristy Roba Granta z prostředí Červeného trpaslíka

Související články 
 Backmasking (audio pozpátku v hudebních nahrávkách)
 Zrcadlové písmo (v principu text pozpátku)